Rufiji (grup ètnic), grup ètnic de l'est de Tanzània
 Rufiji (riu), riu de Tanzània
 districte de Rufiji, districte de la regió de Pwani, a Tanzània
 Rufiji (llengua), llengua parlada pels rufiji